

Geografia 
Brasil
Aguiar (Paraíba) — cidade

Portugal
Aguiar da Beira — concelho no distrito da Guarda
Aguiar da Beira (freguesia) — antiga freguesia do concelho homónimo
Aguiar (Barcelos) — freguesia
Aguiar (Viana do Alentejo) — freguesia

Outros 
Aguiar (família) — sobrenome de família de origem portuguesa

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos